Програма означава най-общо списък, редица от действия. Може да се отнася за:
 програма за действие – общ план на действия (без отговорници, срокове, ресурси)
 политическа програма – изложение на цели и задачи на организация или политик
 компютърна (софтуерна) програма – съвкупност от инструкции и команди за компютър
 програма на представления или други събития (конференции, фестивали, др.) – ред на прояви (изказвания, номера, др.)
 телевизионна и радиопрограма – ред с начален час на предавания; телевизионен/радиоканал
 програма на културни учреждения (кина, театри, опери и пр.) – ред с дата и начален час на прояви
 „Програмата“ – списание в България за представления
 програма за проекти – форма на финансирано насърчаване на инициативи чрез проекти
 общностни програми – програми на Европейския съюз за членовете му и други страни
 космическа програма – програми за изследвания и работа в Космоса

Вижте също 
 Програмна музика